Весёлая Поляна — название населённых пунктов в России:

 Весёлая Поляна — упразднённый посёлок в Магдагачинском районе Амурской области.
 Весёлая Поляна — деревня в Бакалинском районе Башкортостана.
 Весёлая Поляна — посёлок в Боханском районе Иркутской области.
 Весёлая Поляна — хутор в Льговском районе Курской области.
 Весёлая Поляна — посёлок в Любинском районе Омской области.

См. также 
 Ферма Весёлая Поляна